Rybniční potok ist der Name folgender Fließgewässer in Tschechien:

 Rybniční potok, rechter Zufluss zum Chamb, siehe Hopfenbach (Chamb)
 Rybniční potok, rechter Zufluss zum Niklasgraben, siehe Mühlbach (Niklasgraben)
 Rybniční potok (Haná), linker Zufluss zur Haná (Fluss)
 Rybniční potok (Jezerní potok), linker Zufluss zum Jezerní potok (Moldau)
 Rybniční potok (Zorkovický potok), rechter Zufluss zum Zorkovický potok